Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 1B dans le monde.
 Route nationale 1b, à Madagascar
 Route nationale 1B, au Maroc
 Route nationale 1B, au Viêt Nam

Voir aussi